Ла Пењита има више значења:

 Ла Пењита (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пењита (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пењита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пењита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пењита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пењита (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пењита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пењита (Викторија, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пењита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пењита (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пењита (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пењита (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пењита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пењита (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пењита, Пито Реал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пењита, Ла Пења (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пењита (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пењита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пењита, Харавира (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пењита (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пењита (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пењита (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пењита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пењита, Ла Тинаха (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пењита, Ла Пења (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пењита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пењита (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пењита (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пењита (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пењита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пењита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пењита (Викторија, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пењита (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пењита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пењита, Лас Лахас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пењита, Ел Мескиталито (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пењита (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику